Schulemann ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Schulemann (1888–1975), deutscher Pharmakologe 
 Günther Schulemann (1889–1964), deutscher römisch-katholischer Theologe und Professor für Philosophie 

Siehe auch:
 Schulmann